Mirei Shigemori, concepteur de jardins japonais
 Taira no Shigemori, fils aîné du chef du clan Taira
 (4376) Shigemori est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes